Spaggiari peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Spaggiari (1932-1989), criminel français ;
  (1968-), dont le vrai nom est Angelo Spaggiari, chanteur et musicien rock italien ;
  (1957-), femme politique italienne ;
  (1933-), pilote motocycliste italien ;
 Giovanni Spaggiari (v. 1650-1730), peintre italien ;
  dit Lino (1924-2003), footballeur italien ;
 Pellegrino Spaggiari (1680-1746), peintre italien.